Pirkkiö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1979), haltérophile finlandais
 (né en 1967), lutteur olympique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois